La lordose correspond à une courbure de la colonne vertébrale.
Elle peut désigner:
 Une courbure pathologique: Lordose (physiologie)
 Un comportement sexuel: Lordose (comportement sexuel)